McCook ist der Name mehrerer

Personen:
 Alexander McDowell McCook (1831–1903), Generalmajor der Unionstruppen während des amerikanischen Bürgerkrieges
 Anson G. McCook (1835–1917), General der Unionsarmee im Sezessionskrieg und Kongressabgeordneter für New York
 Edward Moody McCook (1833–1909), General der Unionsarmee im Sezessionskrieg und Gouverneur von Colorado
 Edwin Stanton McCook (1837–1873), General der Unionsarmee im Sezessionskrieg und Politiker im Dakota-Territorium
 George Wythe McCook (1821–1877), US-amerikanischer Jurist, Offizier und Politiker
 Henry Christopher McCook (1837–1911), US-amerikanischer Naturforscher
 John McCook (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Molly McCook (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Neville McCook († 2013), jamaikanischer Sportfunktionär

Orte in den Vereinigten Staaten:

 McCook (Illinois)
 McCook (Nebraska)
 McCook (Texas)

 McCook County in South Dakota